You Win Again (álbum) — álbum de Van Morrison e Linda Gail Lewis, lançado em 2000
You Win Again (canção) — canção dos Bee Gees

Desambiguações de música